Durante la Edad Media hubo dos batallas en los campos de Araviana, (Soria):

 La batalla de Araviana que el 22 de septiembre de 1359, enfrentó a castellanos y aragoneses durante la guerra de los Dos Pedros.
 La batalla del río Araviana, que el 11 de noviembre de 1429 enfrentó a tropas navarras  contra las tropas castellanas dirigidas por Íñigo López de Mendoza y de la Vega.